100 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 27 lipca, a finał 28 lipca.

Złoty medal zdobyła Amerykanka Simone Manuel, która czasem 52,27 pobiła rekord obu Ameryk. Szwedka Sarah Sjöström została po raz trzeci wicemistrzynią świata na tym dystansie, uzyskawszy czas 52,31. Brąz wywalczyła Dunka Pernille Blume, poprawiając rekord swojego kraju czasem 52,69.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Przed eliminacjami 100 m stylem dowolnym kobiet, 23 lipca Sarah Sjöström czasem 51,71 ustanowiła nowy rekord świata, płynąc na pierwszej zmianie sztafety 4 × 100 m stylem dowolnym.

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 27 lipca o 9:30.

Dogrywka (swim-off) 
Dogrywka odbyła się 27 lipca o 10:58.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 27 lipca o 17:41.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się 28 lipca o 17:32.

Przypisy 

K